

Persone 
 Andrea Borri (1935-2003) – politico italiano
 Angelo Borri (1927) – ex calciatore italiano
 Antonio Borri (1833-1908) – patriota italiano, membro della Spedizione dei Mille
 Bonacossa Borri, detta anche Bonacosa, Bonaccossa o Bonacosta (1254-1321) – nobile italiana, moglie di Matteo I Visconti
 Bruno Borri (1921) – ex calciatore italiano
 Cristoforo Borri (1583-1632) – gesuita, astronomo, matematico, esploratore e missionario italiano
 Donato Borri, noto anche come Donato del Conte (1425 circa-1477) – condottiero italiano
 Franco Borri Brunetto (1928-2017) – politico italiano
 Gabriella Borri (1964) – attrice e doppiatrice italiana
 Giovanni Maria Borri (1811-1876) – pittore italiano
 Giuseppe Borri (1867-1926) – imprenditore italiano fondatore del calzaturificio omonimo
 Giuseppe Francesco Borri (1627-1695) – alchimista, medico e avventuriero italiano
 Lorenzo Borri (1864-1923) – medico legale e accademico italiano
 Maurizia Borri (1977) – pallavolista italiana
 Pio Borri (1923-1943) – partigiano italiano
 Squarcino Borri, detto anche Scarsino (1230-1277) – condottiero italiano
 Teresa Borri (1799-1861) – nobildonna italiana, seconda moglie di Alessandro Manzoni

Altro 
 23ª Brigata Garibaldi "Pio Borri" – brigata partigiana italiana durante la Guerra di liberazione
 Calzaturificio Giuseppe Borri – azienda calzaturiera italiana fondata da Giuseppe Borri
 Viale Luigi Borri – strada di Varese
 Villa Borri – edificio di Basilicagoiano, frazione di Montechiarugolo, provincia di Parma
 Villa Borri Manzoli – villa di Corbetta, città metropolitana di Milano

Pagine correlate
 Borra
 Borre
 Borro